Владимир Цыплаков:
 Цыплаков, Владимир Викторович (1969—2019) — советский и белорусский хоккеист, тренер.
 Цыплаков, Владимир Владимирович (1947—2019) — доктор сельскохозяйственных наук, профессор.